Щеглово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Щеглово — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Щеглово — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Щеглово-торфопредприятие — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Щеглово — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Щеглово — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Щеглово — село в Чановском районе Новосибирской области.

Железнодорожный пункт 
 Щеглово — платформа Октябрьской железной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области.